Zheng (estat), ciutat estat de la Dinastia Zhou al centre de la Xina antiga, en el que actualment és la Província de Henan 
 Personatges:
 Zheng o Qin Shi Huangdi (259 aC - 210 aC), fundador de la dinastia Qin i el primer emperador de la Xina
 Zheng He (Kunming, 1371 - 1435), almirall, explorador i diplomàtic xinès 
 Zheng Ji (Dinastia Han) (Shaoxing, Zhejiang, ? - 49 aC), general 
 Zheng Jie, jugadora de tennis xinesa, nascuda el 5 de juliol del 1983 a He Nan, Xina. La tennista
 Fa Zheng (176-220), assessor del senyor de la guerra Liu Bei
 Xi Zheng (mort el 278), polític de Shu Han durant el període dels tardans
 Yan Zheng (personatge de ficció), personatge de ficció de la novel·la històrica del Romanç dels Tres Regnes de Luo Guanzhong